Узин — многозначный термин.

Украина 
 Узин — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.
 Узин — город в Белоцерковском районе Киевской области.

Фамилия 
 Узин, Владимир Самойлович (1887—1957) — русский советский театровед, театральный критик, литературовед, переводчик.
 Узин, Иван Александрович — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.